Масехет (Masseket), или Масехта, Месихта (), — слова еврейского происхождения.

 Масехет — именование трактатов из Талмуда и родственных Талмуду галахических сборников.
 Масехет Соферим — талмудический трактат о правилах изготовления священных книг и порядке их чтения.
 Масехет — синоним трактата.
  (трактат «Мир Сияний»; нач. XIV века) — каббалистический текст.

Примечания